El Cepo steht für
 El cepo (1982), Filmtitel
 Laguna El Cepo, See in Chile